

Geografia

Francia 
 Leimbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Germania

Comuni 
 Leimbach – comune nel circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Leimbach – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Leimbach – comune nel circondario di Wartburg (Turingia)

Ex comuni e frazioni 
 Leimbach – ex comune ora frazione di Eiterfeld, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Leimbach – ex comune ora frazione di Heringen, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Leimbach – ex comune ora frazione di Mansfeld, città nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Leimbach – frazione di Markdorf, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Leimbach – frazione, ora disabitata, di Morschen, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Leimbach – ex comune ora frazione di Nordhausen, città nel circondario di Nordhausen (Turingia)
 Leimbach – ex comune ora frazione di Willingshausen, comune nel distretto di Kassel (Assia)

Svizzera 
 Leimbach – comune nel distretto di Kulm (Canton Argovia)
 Leimbach – quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)
 Leimbach – ex comune ora frazione di Bürglen, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
Laimbach – pagina di disambiguazione